Нюрнбергский процесс по делу Эрхарда Мильха (официально США против Эрхарда Мильха) — судебный процесс по делу бывшего фельдмаршала люфтваффе Эрхарда Мильха, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Всего обвинительное заключение включало три пункта обвинения. Процесс проходил с 2 января по 17 апреля 1947 года во Дворце юстиции в Нюрнберге.

Дело рассматривал Нюрнбергский военный трибунал в составе:
 Председатель — Роберт М. Тома из Детройта.
 Члены — Фицрой Дональд Филлипс из Северной Каролины, Майкл А. Мусманно из Питтсбурга, штат Пенсильвания, и Джон Спейт из Алабамы (в качестве запасного судьи).
 Защитниками на процессе выступали Фридрих Бергольд и Вернер Мильх (брат подсудимого)

Ему было предъявлено обвинение из трёх пунктов:
 Заведомое совершение военных преступлений в виде организации предприятий с использованием рабского труда, а также в использовании военнопленных в боевых действиях в нарушение международных конвенций, законов и обычаев войны.
 Сознательное и преднамеренное участие в смертельных медицинских экспериментах на людях без их согласия.
 Ответственность за рабский труд и смертельные медицинские эксперименты, указанные в первых двух пунктам, за исключением того, что предполагаемые жертвы были гражданами Германии и гражданами других стран.

Мильх не признал себя виновным. 17 апреля 1947 года суд признал Мильха виновным по 1 и 3 пунктам обвинения и приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

В 1951 году верховный комиссар Германии Джон Маклой заменил пожизненное заключение для Мильха 15 годами лишения свободы. В июне 1954 Мильх был освобождён досрочно.

Процесс Мильха был вторым из 12 последующих Нюрнбергских процессов.

Литература 
 Friedhelm Kröll. Der Prozess gegen Erhard Milch. In: Gerd R. Ueberschär (Hrsg.): Der Nationalsozialismus vor Gericht. Die alliierten Prozesse gegen Kriegsverbrecher und Soldaten 1943—1952 (= Fischer-Taschenbücher. Die Zeit des Nationalsozialismus 13589). Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-596-13589-3, S. 86-98.

Ссылки 
 
 The Mazal Library  has an extensive collection of digitized volumes from the Nuremberg Trials.
 Description of the trial  from the U.S. Holocaust Memorial Museum.
 A sourced collection of excerpts from documents relating to medical experiments , in particular low pressure (high altitude) and freezing experiments.

1947 год в праве
Нюрнбергские процессы
События Холокоста